Schricker ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Almeda Schricker (1879–1955), deutsche Ordensschwester
 Gerhard Schricker (1935–2021), deutscher Rechtswissenschaftler
 Henry F. Schricker (1883–1966), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Indiana
 Ivo Schricker (1877–1962), deutscher Fußballspieler und Fußballfunktionär
 Karl Schricker (1912–2006), deutscher Maler und Graphiker
 Rudolf Schricker (* 1955), deutscher Innenarchitekt, Designer, Hochschullehrer und Publizist